Con il nome di Estadio Monumental sono noti diversi stadi:

Stadio Couto Pereira a Curitiba, Brasile.
Stadio Monumental Antonio Vespucio Liberti a Buenos Aires, Argentina.
Stadio Monumental David Arellano a Santiago, Cile.
Stadio Monumental Banco Pichincha a Guayaquil, Ecuador
Stadio Monumentale "U" a Lima, Perù.
Stadio Monumental di Maturín a Maturín, Venezuela.
Stadio olimpico Monumental  a Porto Alegre, Brasile.
Stadio UNSA (Arequipa) ad Arequipa, Perù.